The Final Cut (álbum), álbum da banda britânica Pink Floyd
 "The Final Cut" (single), canção incluída no álbum
 The Final Cut, grupo de música industrial

Cinema e televisão 
 Final cut, montagem final de um filme.
 Final Cut (filme), filme de 1998 estrelado por Jude Law
 The Final Cut (filme), filme de 2004 estrelado por Robin Williams
 "Final Cut" (Battlestar Galactica), episódio da segunda temporada do seriado Battlestar Galactica

Informática 
 Final Cut Pro, um editor não linear de vídeo da Apple Computer
 Final Cut Studio
 Final Cut Express, versão com menos recursos do Final Cut Pro
 Alfred Hitchcock Presents The Final Cut, videogame de 2001 inspirado pelos filmes de Alfred Hitchcock

Desambiguação